Jan Bagiński (ur. 1932, zm. 2019) – polski duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy opolski
 Jan Bagiński (ur. 1946) – polski duchowny rzymskokatolicki, prałat
 Jan Bagiński – polski ekonomista, dr. hab.